Crucea (Constanța) ;
 Crucea (Suceava) ;